Het tennistoernooi US Open werd in 1975 bij de mannen voor de 95e keer gehouden. De als derde geplaatste Spanjaard Manuel Orantes won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Amerikaan Jimmy Connors met 6-4, 6-3, 6-3 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

  Jimmy Connors (finale)
  Guillermo Vilas (halve finale)
  Manuel Orantes (winnaar)
  Arthur Ashe (vierde ronde)
  Björn Borg (halve finale)
  Tom Okker (tweede ronde)
  Tony Roche (tweede ronde)
  Ilie Năstase (kwartfinale)

  Rod Laver (vierde ronde)
  Roscoe Tanner (derde ronde)
  Raul Ramirez (vierde ronde)
  John Alexander (tweede ronde)
  Harold Solomon (vierde ronde)
  Vitas Gerulaitis (tweede ronde)
  Jan Kodeš (vierde ronde)
  Cliff Richey (tweede ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe link 
 Toernooischema US Open 1975, mannenenkelspel

ITF-toernooi in 1975
US Open (tennis)